Okręty podwodne US Navy o nazwie USS  "Aspro", nazwa pochodzi od ryby żyjącej w Rodanie:

 Pierwszy "Aspro" (SS-309) był okrętem podwodnym typu Balao służącym podczas II wojny światowej.
 Drugi "Aspro" (SSN-648) był okrętem podwodnym typu Sturgeon służącym podczas zimnej wojny.

Aspro